Příjmení Schroeder nese více různých osobností:

 Barbet Schroeder (* 1941) – francouzský filmový režisér, herec, producent a scenárista
 Eddie Schroeder (1911–2005) – americký rychlobruslař
 Louise Schroeder (1887–1957) – německá politička

Podobné příjmení 
 Schröder